Попу́тчик:
 Попу́тчик — человек идущий, едущий с кем-либо по одному пути.
 Попутчик (Saxicola oenanthe) — наиболее распространённый вид рода чеканов.
 «Попутчик» — стихотворение Марины Ивановны Цветаевой.
 «Попутчик» — название фильмов различных государств и годов выпуска.
 Попутчик — слово из советского политического жаргона, относится к человеку, который сочувствует убеждениям организации или партии, иногда даже сотрудничает с ними, однако не имеет в них формального членства.